Се́льское поселе́ние «Деревня Сени» — муниципальное образование в Дзержинском муниципальном районе Калужской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Лужное.

История 
В 1990-е годы сельское поселение носило название сельское поселение «Деревня Давыдово» с административным центром в деревне Давыдово.

В начале 2000-х годов переименовано в сельское поселение «Деревня Сени» с переносом административного центра в деревню Сени.

Во второй половине первого десятилетия 2000-х годов административный центр перенесён в деревню Лужное.

Статус и границы сельского поселения «Деревня Сени» установлены Законом Калужской области от 28 декабря 2004 года № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц „Бабынинский район“, „Боровский район“, „Дзержинский район“, „Жиздринский район“, „Жуковский район“, „Износковский район“, „Козельский район“, „Малоярославецкий район“, „Мосальский район“, „Ферзиковский район“, „Хвастовичский район“, „Город Калуга“, „Город Обнинск“, и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района»

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Дзержинского района Калужской области
Сельские поселения Калужской области